El Príncipe Felipe de Hohenlohe-Langenburg (en alemán: Philipp zu Hohenlohe-Langenburg; Crailsheim, 20 de enero de 1970) es el único hijo varón del Príncipe Crato de Hohenlohe-Langenburg y de su primera esposa, la Princesa Carlota de Croÿ. A la muerte de su padre en 2004, se convirtió en el Príncipe titular de Hohenlohe-Langenburg.

Es un nieto de la Princesa Margarita de Grecia y Dinamarca, y un sobrino nieto del Duque Felipe de Edimburgo. La Princesa Real Ana del Reino Unido es una de sus madrinas.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con Saskia Binder (n. 15 de enero de 1973, Múnich) el 6 de septiembre de 2003 en una ceremonia civil en Langenburg. Se casaron en una ceremonia religiosa el 13 de septiembre en Diessen am Ammersee. La pareja tiene dos hijos y una hija:
 Príncipe Heredero Max Leopoldo Ernesto Crato Pedro de Hohenlohe-Langenburg (n. 22 de marzo de 2005 en Múnich).
 Príncipe Gustavo Felipe Federico Alejandro de Hohenlohe-Langenburg (n. 28 de enero de 2007 en Bad Mergentheim).
 Princesa Marita Saskia Friedelinda Carlota de Hohenlohe-Langenburg (n. 23 de noviembre de 2010).

Ancestros

Referencias 

Casa de Hohenlohe-Langenburg
Príncipes de Hohenlohe-Langenburg